Calindri ist der Familienname folgender Personen:
 Dora Calindri (1911–2002), italienische Schauspielerin
 Ernesto Calindri (1909–1999), italienischer Schauspieler
 Gabriele Calindri (* 1960), italienischer Synchronsprecher
 Serafino Calindri (1733–1811), italienischer Historiker, Presbyter und Wasserbauingenieur